USS Amberjack je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Amberjack (SS-219) 
 USS Amberjack (SS-522)

Amberjack